Терещенки — топоним

Украина 
 Терещенки — село, Котелевский район, Полтавская область.
 Терещенки — село, Белопольский район, Сумская область.

См. также 
 Терещенко — украинская фамилия.
 Терещенко — дворянский род.